Зо́симов (Зо́симова) — русская фамилия, образованная от имени Зосима.

 Зосимов, Александр Евгеньевич (1940—2010) — советский футболист, защитник.
 Зосимов, Борис Гурьевич (род. 1952) — российский медиаменеджер и музыкальный продюсер, издатель.
 Зосимов, Валентин Иванович (1939—1995) — советский лётчик-перебежчик, 23 сентября 1976 года угнавший самолёт Ан-2 в Иран и вскоре выданный иранскими властями.

 Зосимова, Елена Борисовна (род. 1975) — российская поп-певица, актриса и телеведущая.

См. также 
 Зосимова пустынь
 Зосимовка
 Зосимович, Владимир Павлович (1899—1981) — советский учёный, генетик и селекционер.